Гран-при Испании 1977 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1977 года. Автогонки прошли 8 мая 1977 года на трассе  Харама.

Ники Лауда не участвовал в этой гонке из-за вскрывшегося старого перелома ребра. Обладататель поула Марио Андретти лидировал от старта до финиша и одержал вторую победу подряд.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании